Баланьї́-сюр-Тере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 23 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 555 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1423,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Баланьї-сюр-Терен
 Баланьї-сюр-Терен на сайті французького Національного інституту географії
 Баланьї-сюр-Терен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баланьї-сюр-Терен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза